Wetterturm steht für
Wetterturm (Berlin) am Fichtenberg  
Wetterturm (Garching), Oskar-von-Miller-Turm „Meteoturm“  
Wetterturm (St. Radegund bei Graz), Rinnegg, Steiermark, Österreich